Табачненское сельское поселение:

 Табачненское сельское поселение — в Бахчисарайском районе Республики Крым России
 Табачненское сельское поселение — в Джанкойском районе Республики Крым России